Семилейка:

Реки
 Семилейка (приток Барыша) — река в России, протекает в Карсунском районе Ульяновской области.
 Семилейка (приток Большой Кши) — река в России, протекает в Республике Мордовия.